Corterier ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Corterier (1906–1991), deutscher Politiker
 Peter Corterier (1936–2017), deutscher Politiker